Trattato di Tartu può riferirsi a due trattati omonimi:
 Trattato di Tartu, siglato nel 1920 dall'Unione Sovietica e dalla Finlandia
 Trattato di Tartu, firmato sempre nel 1920 dall'Unione Sovietica e dall'Estonia.